El príncipe Manuel de Bélgica (cuyo nombre secular es Emmanuel Léopold Guillaume François Marie; Anderlecht, 4 de octubre de 2005) es el tercer hijo y segundo varón de los actuales reyes de Bélgica,  Felipe y Matilde. Por nacimiento es un príncipe de Bélgica y miembro de la casa real de dicho país (Sajonia-Coburgo-Gotha). Actualmente es el tercero en la línea de sucesión al trono de Bélgica después de su hermana y hermano mayor.

Biografía

Nacimiento
Emmanuel nació el 4 de octubre de 2005, siendo el tercer hijo de los entonces herederos al trono, el Príncipe Felipe y su esposa, la Princesa Matilde.

Bautismo 
Fue bautizado el la capilla del castillo de Ciergnon el 10 de diciembre de 2005. Su madrina fue Elisabeth d'Udekem d'Acoz (su tía materna) y su padrino el príncipe Guillermo de Luxemburgo.

Hermanos 
- Princesa Isabel Teresa María Elena, nacida el 25 de octubre de 2001, es la actual duquesa de Brabante.

- Príncipe Gabriel Balduino Carlos María, nacido el 20 de agosto de 2003.

- Princesa Leonor Fabiola Victoria Ana María, nacida el 16 de abril de 2008.

Nombres
 Manuel es para continuar con la tradición de El / La.
 Leopoldo es por su bisabuelo, Leopoldo III de Bélgica.
 Guillermo es por su padrino, el Gran Duque Heredero Guillermo de Luxemburgo.
 Francisco es por nacer el día de San Francisco de Asís.
 María es por la Virgen María, según la tradición católica con la realeza.

Educación 
En septiembre de 2012 se anunció que Manuel dejaría el colegio de Sint-Jan Berchmans para inscribirse a una escuela especial en Kessel-Lo, por sus problemas de dislexia.

En agosto de 2020, se informó que Manuel había sido transferido a The International School of Brussels, una escuela privada de habla inglesa en Watermael-Boitsfort, cerca de Bruselas, la misma escuela a la que asistió su hermano Gabriel de 2019 a 2021.

Títulos y tratamientos 
 4 de octubre de 2004- presente: Su Alteza Real el príncipe Manuel de Bélgica

Antepasados

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Casa Real Belga

Nobles de Bélgica del siglo XXI
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Príncipes de Bélgica
Niños de la realeza
Familia Real Belga
Príncipes de Sajonia-Coburgo-Gotha